L'équipe du Rwanda de basket-ball est la sélection des meilleurs joueurs rwandais. Elle est placée sous l'égide de la Fédération rwandaise de basket-ball.

Historique

Parcours aux Jeux olympiques

Parcours aux Championnats du Monde

Parcours aux Championnats d'Afrique des Nations

Joueurs célèbres 
 Nick Kalerman

Notes et références

Liens externes 

Rwanda
Basket-ball au Rwanda
Équipe du Rwanda